Stanisław Bielecki (ur. 1946) – chemik, rektor Politechniki Łódzkiej, profesor
 Stanisław Bielecki (1947–2012) – duchowny, profesor i pedagog KUL-u i Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
 Stanisław Bielecki (1928–2001) – dziennikarz, I wiceprezydent m.st. Warszawy (1972-1990), I Sekretarz Światowej Unii Miast Pokoju (1982-2001)

Przypisy